Hrvatska:
 Mrčevo (Dubrovnik), gradsko naselje Dubrovnika

Crna Gora:
 Mrčevo (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja